Дроздова — жіноча форма прізвища Дроздов.

 Дроздова Лілія Степанівна — радянська і російська акторка театру і кіно.
 Дроздова Ольга Борисівна — російська акторка.
 Дроздова Тамара Олександрівна (1919—1980) — українська радянська художниця.

Див. також 
 Дроздов

Російські прізвища
Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ